Shiraishi ist der Familienname folgender Personen:

 Ashima Shiraishi (* 2001), US-amerikanische Kletterin
 Kirara Shiraishi (* 1996), japanischer Leichtathlet
 Masuyo Shiraishi, japanische Fußballspielerin
 Shiraishi Nagatada (1796–1862), japanischer Mathematiker
 Tomoyuki Shiraishi (* 1993), japanischer Fußballspieler

Weitere Bedeutungen: 
 Shiraishi (Fluss), Fluss in der Präfektur Miyagi, Japan